Добкевич — польская фамилия. Известные носители:

 Добкевич, Александр Антонович (1909—1985) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Добкевич, Антоний (Антон Казимирович; 1875—1956) — украинский и польский пианист и музыкальный педагог.
 Добкевич, Юрий (1900—1926) — литовский авиаконструктор, инженер, старший лейтенант Войска литовского, военный лётчик.